Biston robiniaria är en fjärilsart som beskrevs av Frings 1898. Biston robiniaria ingår i släktet Biston och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
robiniaria